Сазоновка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Сазоновка — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Казахстан 
 Сазоновка — село в Павлодарском районе Павлодарской области, ликвидировано в 1990-е годы.
 Сазоновка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Сазоновка — деревня в Бакалинском районе Башкортостана.
 Сазоновка — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Сазоновка — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Сазоновка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Сазоновка — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Сазоновка — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.

Украина 
 Сазоновка — село в Оржицком районе Полтавской области.
 Сазоновка — село в Шевченковском районе Харьковской области.

См. также 
 Созоновка 
Лесная Сазоновка